Argelos ist der Name zweier Gemeinden in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine:

 Argelos im Département Landes, siehe Argelos (Landes)
 Argelos im Département Pyrénées-Atlantiques, siehe Argelos (Pyrénées-Atlantiques)